

События 
 Государство Сасанидов завоёвано арабским халифом Усманом.
 Завершение завоевания Ирана арабами. Арабы захватывают Мервский оазис и доходят до реки Амударьи.
 Современная кодификация Корана Зейдом. Коран разделён на 114 сур.

Родились 
 Ли Сысюнь, китайский живописец.

Скончались 
 Абу Зарр аль-Гифари, один из известных сподвижников пророка Мухаммеда.
 Айдан Линдисфарнский, христианский святой, миссионер.
 Бирин, первый епископ Дорчестерский.
 Браулио Сарагосский, епископ Цезаравгусты (Сарагосы).
 Освин, король Дейры.
 Радоальд (герцог Беневенто), герцог Беневенто.
 Сурака ибн Амр, исламский полководец.

См. также